Ciberung (Ajibarang)
 Ciberung (Selajambe)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing